Hulub se poate referi la:

 Porumbel
 Hulub, Botoșani

Nume de familie 
 Horia Hulubei

Vezi și 
 Huluba, Argeș
 Huluboaia, Cahul
 Hulubești (dezambiguizare)
 Lista paginilor care încep cu Holub